

Patronyme 

 Diego Pazos (1984-), athlète suisse ;
 James Pazos (1991-), joueur de baseball américain ;
 José Robles Pazos (1897-1937), intellectuel espagnol.

Toponyme 

 Pazos de Borbén, commune de Galice en Espagne.

Voir aussi 
 Pazo, type de maison familiale traditionnelle galicienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme galicien